Die Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 1. Januar 2019 gegründet und umfasst 37 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Maurice-l’Exil.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband wurde durch die Fusion der Gemeindeverbände Communauté de communes du Pays Roussillonnais und Communauté de communes du Territoire de Beaurepaire gegründet.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Communauté de communes im Département Isère
Gegründet 2019